Le terme « fleur bleue » qui signifie très sentimental et ainsi naïf ou rêveur est le titre de plusieurs œuvres.

Cinéma et télévision 
 Fleur bleue est un feuilleton télévisé français diffusé en 1990.
 Fleur bleue (The Apprentice) est un film américain réalisé par Larry Kent en 1971.
 Moi, fleur bleue est un film français réalisé par Éric Le Hung en 1977, avec Jean Yanne et Jodie Foster

Littérature 
 Fleur bleue est une collection de romans sentimentaux.
 Les Fleurs bleues est un roman de Raymond Queneau paru en 1965

Musique 
 Fleur bleue est une chanson de Charles Trenet sortie en 1937.
 Fleur bleue est une chanson de Enyd (chanteuse).
 La fleur bleue contondante est une chanson de Boby Lapointe.